Jerry Reynolds (n. 1962), cestista statunitense
Jerry Owen Reynolds (n. 1944), allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense